Голодомор  — термін, що має декілька значень.

Історія 

 Голодомор в Білорусі
 Голодомор у Казахстані (1932—1933)
 Голодомор на Кубані
 Голодомори в Україні
 Голодомор в Україні (1921—1923)
 Голодомор в Україні (1932—1933)
 Голодомор в Україні (1946—1947)

Література 
 Голодомор (1990)  — повість українського письменника Євгена Гуцала.

Голодомор